Марк Бендэвид (; род. 10 июня 1986) — канадский актёр.

Биография 
Марк Бендэвид родился в Торонто. Его мать — бельгийского происхождения, отец — марроканец с еврейскими корнями. Он посещал старшую школу Юнионвилл, позже принят в Национальную театральную школу Канады, которую окончил в 2004 году.

Бендэвид сыграл роль сына персонажа Барбары Херши в фильме «Энн из Зелёных крыш: Новое начало». Он играл роль Ромео в спектакле «Ромео и Джульетта». Он также появился в телесериале «Расследование Мёрдока».

В 2015—2016 годах Бендэвид играл роль Джейса Корсо в фантастическом телесериале «Темная материя».

Фильмография

Ссылки 

Киноактёры Канады
Выпускники Национальной театральной школы Канады